Саймон Кёртис (; род. 18 марта 1986) — американский певец, автор-исполнитель, актёр, музыкальный продюсер и романист. Родился в штате Мичиган, но вырос в городе Талса (штат Оклахома). Сыграв роль Ройса Ду Лака в фильме «Захватывающий!» («Spectacular!»; 2009), Кёртис получил первое признание. Дебютный мини-альбом Alter Boy вышел в 2006; всего вышло четыре полноформатных и два мини-альбома.

Биография 
Саймон Кёртис родился в США, в штате Мичиган, и провел там первые годы своей жизни. Потом его семья переехала в Талсу, Оклахома. В десять лет у него диагностировали лейкоз. Среднюю школу (Jenks High School) он окончил в 2004 году. Кёртис получает желанную роль в мюзикле «Иоcиф и его удивительный плащ снов» (англ. Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat). В 20 лет выпустил свой первый альбом, который впоследствии был потерян. В 2016 году вступил в клуб Zandax. Саймон — открытый гей.

Фильмография

Дискография

Альбомы 

Мини-альбомы

Синглы

Примечания 

Киноактёры США
Актёры телевидения США
Поп-вокалисты США